Гидрола́зы (КФ 3) — это класс ферментов, катализирующий гидролиз ковалентной связи. Общий вид реакции, катализируемой гидролазой, выглядит следующим образом:

 A-B + H2O → A-OH + B-H

Проявляют активность при наличии неизменённых сульфгидрильных SH— групп, если таковые занимают определённое положение в полипептидной цепи. Каталитическое действие заключается в соединении гидролаз с расщепляемым веществом и последующим отщеплением продуктов реакции с высвобождением самих гидролаз. Механизм имеет много общего с действием трансфераз. Гидролазы переносят отщепляемые группы на воду, но некоторые способны переносить их и на другие молекулы.
Часть гидролаз выделена в кристаллической форме (уреаза, пепсин, трипсин, химотрипсин и др.).

Номенклатура 
Систематическое название гидролаз включает название расщепляемого субстрата с последующим добавлением -гидролаза. Однако, как правило, в тривиальном названии слово гидролаза опускается и остаётся только суффикс «-аза».

Классификация 
По международной классификации ферментов гидролазы отнесены к классу (КФ 3). Класс в свою очередь подразделяется на 13 подклассов в зависимости от типа гидролизуемой связи.

Примечания

Ссылки 
 Основные классы гидролаз на сайте Отдела Химии в Queen Mary University of London
 Номенклатура

Литература